Ба́йя:

Населённые пункты 
 Байя — город на юге Венгрии.
 Байя — посёлок в Румынии, историческая столица Молдовы.
 Байя () — бывший жуде́ц Румынии, был объединён с жуде́цем Нямц ().
 Байя-Бланка — город на северо-западе Аргентины.

Персоны 
 Байя, Зубер (род. 1971) — тунисский футболист.
 Байя Мали Книнджа, настоящее имя — Ми́рко Па́йчин (); род. 1966) — сербский поэт-песенник.

Футбольные клубы 
  — венгерский футбольный клуб из Байи.
 «Байя» (или «Баия») — грузинский футбольный клуб из Зугдиди.

Корабли 
 Лёгкие крейсера типа «Байя» — тип лёгких крейсеров ВМС Бразилии.
 Байя — лёгкий крейсер ВМС Бразилии, головной корабль одноимённого типа.

См. также 
 Гбайя (также байя) — народ на западе Центральноафриканской Республики.
 Страницы значений:

Примечания